Olivença kan syfta på:

Brasilien 

 Olivença (kommun), Alagoas, 
 Olivença (ort), Alagoas,

Spanien 

 Olivenza, kommun, Extremadura, Provincia de Badajoz,